Niemcy:
 Pulsnitz – miasto w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Pulsnitz – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Saksonia, w powiecie Budziszyn
 Pulsnitz – rzeka